Colligiani – abitanti di Colle di Buggiano
Colligiani – abitanti di Colle di Val d'Elsa
Colligiani – abitanti di Collemontanino
Colligiani – abitanti di Collesalvetti
Colligiani – abitanti di Colli (Monte San Giovanni Campano)